Aaron Kwok – cantante e attore cinese
 Amy Kwok – attrice e modella cinese
 Danny Chan Kwok-kwan – attore e coreografo cinese
 Dontae Richards-Kwok – velocista canadese
 Roger Kwok – attore cinese